La Temporada 2013 de la NASCAR Nationwide Series fue la número 32 de la categoría. La temporada constó de 33 carreras y comenzó el 23 de febrero en Daytona International Speedway, con la DRIVE4COPD 300, y finalizó el 16 de noviembre con Ford EcoBoost 300 at Homestead-Miami Speedway. Austin Dillon, de Richard Childress Racing ganó el campeonato de pilotos, convirtiéndose en el primer piloto en logra salir campeón en una de las series nacionales de NASCAR sin ganar en ninguna carrera. Mientras que Ford ganó el campeonato de marcas.

Equipos y pilotos 
(R):Candidatos al premio de Novato del Año

Tiempo Completo

Calendario Parcial

Cambios

Pilotos

Pretemporada 
 Debido a que el Ricky Stenhouse Jr. competirá en la Copa NASCAR este año, su lugar en la Nationwide lo ocupará Trevor Bayne.
 Después de participar en 9 carreras en la categoría en la temporada pasada, Travis Pastrana competirá a tiempo completo conduciendo el segundo Ford de Roush.
 Regan Smith se une a JR Motorsports para conducir el Chevrolet No. 7, que el año pasado pilotó Danica Patrick.
 Kyle Larson y Nelson Piquet Jr. se suman al equipo Turner Scott Motorsports, conduciendo los Chevrolet 30 y 32, respectivamente.
 Joe Gibbs Racing se ha reforzado, con la vuelta a la Nationwide de Brian Vickers y el fichaje de Elliott Sadler, subcampeón de la competencia en las últimas dos temporadas.
 Curiosamente, Brian Scott es el sustituto de Sadler en RCR.
 Alex Bowman ha firmado con RAB Racing para competir por el premio a “Novato del año”.
 Parker Kligerman, 5.º clasificado el año pasado en la Truck Series, desembarca en el equipo Kyle Busch Motorsports, para conducir el Toyota No. 77.
 Reed Sorenson competirá a tiempo completo en la Nationwide, conduciendo el Chevrolet No. 40 para The Motorsports Group
 TriStar Motorsports pondrá un coche para Hal Martin, candidato a Novato del Año.
 Jeffrey Earnhardt, competirá la temporada completa con Go Green Racing.

En el transcurso de la temporada 
 Debido a sus heridas, entre las que se incluye una fractura del esternón, Michael Annett se perdió 8 carreras de la temporada. Aric Almirola lo reemplazó en la Dollar General 200, para que después Reed Sorenson lo reemplazará en las siguientes 7 carreras.
 En esas 7 carreras donde Sorenson no estaba en el auto 40, lo reemplaza Josh Wise.
 Jeffrey Earnhardt tiene problemas de patrocinio que limitaron su calendario con el equipo.
 Danny Efland fue despedido de JD Motorsports en marzo, su lugar fue ocupado por Landon Cassill.
 Debido a que Hal Martin tuvo problemas de patrocinadores, también limito su participaciones en la temporada. Cole Whitt y Chad Hackenbracht han unido fuerzas con Tri-Star Motorsports, para que ambos conduzcan el Toyota No. 44.
 Eric McClure sufrió una insuficiencia renal aguda después de la carrera de Watkins Glen; empezando en Mid-Ohio lo reemplaza Jeff Green en el auto No. 14 hasta cuando regresó McClure en Chicagoland en septiembre.

Calendario

Cambios 
El 5 de octubre de 2012, el promotor de Circuit Gilles Villeneuve Francois Dumontiers anunció que la serial no volverá al circuito en la temporada 2013. El evento fue más tarde reemplazado por Mid-Ohio Sports Car Course.

Resultados

Carreras

Clasificación de pilotos

Marcas

Referencias 

NASCAR en 2013